El nombre Franco Fasciana puede referirse a:

 Franco Fasciana (padre), exfutbolista venezolano.
 Franco Fasciana Jr., futbolista venezolano que milita en el Aragua Fútbol Club.